La expresión Valeta se utiliza para describir el papel de ayudante de dirección de un concurso, un programa de variedades o algún gran acontecimiento.

El papel de ayuda de cámara suele interpretarlo una mujer atractiva pero que no posee necesariamente ciertas cualidades escénicas o talento para la interpretación, el canto o el baile, ya que estos dos términos dan la oportunidad de entretener al público con el canto, el baile, los números de interpretación y, a veces, la propia fluidez y animación del espectáculo.

Mike Bongiorno y Lascia o raddioppia? 
En Italia, la figura del ayudante de cámara surgió con los concursos televisivos, el primero y más famoso de los cuales fue, en los años cincuenta, Lascia o raddoppia? presentado por Mike Bongiorno . Edy Campagnoli (que, sin embargo, no fue el primero en apoyar a la presentadora, sino que tomó el relevo de Maria Giovannini ) ue durante muchos años el prototipo de ayudante televisivo: grácil y elegante, pero absolutamente desprovista de todo afán de protagonismo, tras el anuncio inicial se limitaba a dar la bienvenida a los concursantes al juego y a repartir las carpetas y sobres con las preguntas, a menudo sin hablar durante todo el programa.

Evolución con Rischiatutto 
Casi veinte años después llega el punto de inflexión con Rischiatutto. La presencia de un ayudante finalmente "parlante", un estudiante universitario, que, además de estar autorizado a conversar con los concursantes y a pronunciar discursos, se encargaría incluso de revisar el trabajo del presentador, corrigiendo los errores en caso necesario y señalando las posibles distracciones, fue considerada por la prensa como un punto de inflexión obligado: con la progresiva afirmación del concepto de igualdad de oportunidades entre los sexos, de hecho, la figura del ayuda de cámara, mudo y siempre subordinado al presentador, había empezado a ser contestada y a considerarse humillante para las mujeres aunque, con el paso del tiempo, a veces se añadieran otras a las tareas que tradicionalmente se le atribuían para dar mayor plenitud y dignidad al personaje.

Después de Arbore 
En los años 80, la televisión pudo por fin ironizar sobre sí misma y, por tanto, también sobre el papel del "valletta". Las intuiciones de Renzo Arbore son significativas a este respecto: en el programa Tagli, ritagli e frattaglie (Recortes, recortes y despojos) invierte los papeles proponiendo la figura de un ama de casa llena de erotismo hogareño que en realidad es ella misma la "conductora" de un juego de seducción del que los dos presentadores (el propio Arbore y Luciano De Crescenzo) acaban siendo las víctimas.

En el siguiente programa Indietro tutta, las prostitutas reciben el sarcástico apodo de chicas coccodé y se disfrazan literalmente de gallinas. Empleadas en bailes insultantes y grotescos que sirven de pausa entre un número y el siguiente del programa, prefiguran la revolución que supondrá poco después la televisión comercial, que más tarde dará un nombre particular a las call-girls de cada programa:: desde el chicas la comida rápida del Drive in a los vítores de Colpo Grosso, desde le veline de Striscia la Notizia hasta las letras de Passaparola .

En el siguiente programa Indietro tutta, las prostitutas reciben el sarcástico apodo de chicas coccodé y se disfrazan literalmente de gallinas. Empleadas en bailes insultantes y grotescos que sirven de pausa entre un número y el siguiente del programa, prefiguran la revolución que supondrá poco después la televisión comercial, que más tarde dará un nombre particular a las call-girls de cada programa: de las fast food girls de Drive in a las cheeky girls de Colpo grosso, de las veline de Striscia la notizia a las letterine de Passaparola.

Enlaces externos 
  Wikizionario contiene la entrada «valletta»

Ocupaciones de radiodifusión